Voltar às Listas de plantas ornamentais

Espécies trepadeiras

As plantas aqui listadas são trepadeiras ou plantas que podem ser conduzidas como tal. São indicadas para o plantio em pérgulas, ao longo de muros, etc.

Hedera helix, Hera
Thunbergia grandiflora, Azulzinha
Bougainvillea spectabilis, Buganvilha

Trepadeiras